Szili Sándor (1939–2020) esztergályos, országgyűlési képviselő
 Szili Sándor (1961–) történész, ruszista